In Concert, un album de Janis Joplin sorti en 1972 ;
 In Concert, un album de Derek and the Dominos sorti en 1973 ;
 In Concert, un album d'Emerson, Lake and Palmer sorti en 1979 ;
 In Concert, un album live du chanteur Klaus Nomi enregistré au nightclub Hurrah de New York sorti en 1979 et sorti en 1986 ;
 In Concert, un album des Doors sorti en 1991 ;
 In Concert/MTV Plugged, un album de Bruce Springsteen sorti en 1993 ;
 In Concert, un album de Jethro Tull sorti en 1995 ;
 In Concert, un album de Dead Can Dance sorti en 2013 ;
 In Concert, un événement de musique électronique organisé aux Pays-Bas par ID&T.